El nombre Loto dorado puede designar:

 Loto dorado. Una forma de vendaje estético de los pies femeninos. Práctica extendida en China entre los siglos IX y comienzos del XX;
 Loto dorado. Título dado en español y otras lenguas occidentales a la novela clásica china Jin ping mei;
 Sutras del Loto dorado. Método psicoterapéutico de curación pránica. Recopilación de notas tomadas durante nueve años de conferencias dictadas por el maestro Choa Kok Sui. 
 Loto dorado. Título del principal premio cinematográfico otorgado en India(National Film Awards: Golden Lotus Award);
 Loto dorado'. especie de banana china (Musella lasiocarpa''), llamada también banana enana.